Gruszczyn peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Gruszczyn, village du powiat de Kozienice
 Gruszczyn, village du powiat de Lipsko 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gruszczyn, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Gruszczyn, village